Eddy Schurer (1964), een Nederlands wielrenner
 Fedde Schurer (1898-1968), een Fries dichter
 Fedde Schurerpriis, een naar hem vernoemde literatuurprijs